Gelincik ist der Name folgender Orte in der Türkei und Nordzypern:

 Gelincik (Dicle), Provinz Diyarbakır
 Gelincik (Emirdağ), Provinz Afyonkarahisar
 Gelincik (Havza), Provinz Samsun 
 Gelincik (Mazgirt), Provinz Tunceli
 Gelincik (Isparta), Provinz Isparta
 Gelincik (Şanlıurfa), Provinz Şanlıurfa
 Gelincik (Zypern), gr. Vasili, Distrikt İskele, Nordzypern